присяга на верность до смерти, которую дали около 1400 сподвижников пророка Мухаммеда под деревом Самура в Худайбие, когда до них дошел слух о том, что курайшиты убили Усмана ибн Аффана. Сподвижников пророка Мухаммада, присягнувших ему на верность под деревом в Худайбийе, называют асхаб аш-шаджара.

История 
В 628 году (6 год хиджры) пророк Мухаммед объявил, о том что совершит малый хадж (умру) в Мекку и курайшиты всячески воспрепятствовали этому послав вооруженный отряд во главе с Халидом ибн Валидом и не пуская мусульман в Мекку из-за чего паломники были вынуждены остановиться в долине, расположенной на расстоянии 24 км западнее Мекки (Худайбия).

После того, как направленный для переговоров в Мекку Усман ибн Аффан задержался с возвращением среди паломников прошёл слух, что его убили. Обеспокоенные судьбой Усмана ибн Аффана мусульмане, собрались под деревом и присягнули пророку Мухаммеду в отомщении за смерть Усмана. Вскоре прибыл Усман и между язычниками и мусульманами был заключён Худайбийский договор, сроком на 10 лет.

События произошедшие в марте 628 года и названные Байа Ридван (присяга довольства) отразились в Коране в 18 аяте суры аль-Фатх (Победа):

Примечания

Ссылки 
 

Биография Мухаммеда